Тереховка — топоним:

Белоруссия

Гомельская область 
 Тереховка — городской посёлок в Добрушском районе.
 Тереховка — бывшая деревня в Добрушском районе (в 2011 году присоединена к одноимённому посёлку).
 Тереховка — деревня в Рогачёвском районе.
 Тереховка — железнодорожная станция Белорусской железной дороги.

Могилёвская область 
 Тереховка — деревня в Славгородском районе.

Россия 
 Тереховка — деревня в Рыльском районе Курской области
 Тереховка — село в Солнцевском районе Курской области
 Тереховка — деревня в Лотошинском районе Московской области
 Тереховка — деревня, Дмитровский район Орловской области
 Тереховка — посёлок, Надеждинский район Приморского края
 Тереховка — деревня, Порховский район Псковской области, Славковская волость
 Тереховка — деревня, Хиславичский район Смоленской области
 Тереховка — деревня в Оленинском муниципальном округе Тверской области, до 2019 года входила в состав Гришинского сельского поселения. 
 Тереховка — деревня в Оленинском муниципальном округе Тверской области, до 2019 года входила в состав Гусевского сельского поселения. 
Тереховка — деревня в Торопецком районе Тверской области 
 Тереховка — деревня в Некрасовском районе Ярославской области

Украина 
 Тереховка — село, Черниговский район, Черниговская область